Lane County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lane County (Kansas)
Lane County (Oregon)